Vääräjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vääräjoki (vattendrag i Lappland), 
 Sievinjoki, vattendrag, Norra Österbotten, 
 Vääräjoki (vattendrag i Kajanaland), 
 Vääräjoki (vattendrag i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar